Lo UK Championship 2020 è stato il sesto evento professionistico della stagione 2020-2021 di snooker, il quinto Ranking, e la 44ª edizione di questo torneo, che si è disputato dal 23 novembre al 6 dicembre 2020, presso la Marshall Arena di Milton Keynes, in Inghilterra.

Il torneo è stato vinto da Neil Robertson, il quale ha battuto in finale Judd Trump per 10-9. L'australiano si è aggiudicato così il suo terzo UK Championship, il suo quinto evento della Tripla Corona ed il suo 19º titolo Ranking in carriera, eguagliando a questa quota lo stesso Trump.

Il campione in carica era Ding Junhui, il quale è stato eliminato ai trentaduesimi di finale da David Grace.

Il 24 novembre Kyren Wilson ha realizzato il suo terzo 147 in carriera e il secondo nell'anno solare 2020 dopo quello del Welsh Open, eguagliando a questa quota James Wattana, Jamie Cope, Stephen Maguire, Liang Wenbó, Mark Selby e Barry Hawkins; si tratta della quinta "serie perfetta" messa a segno in questa stagione.

Il 25 novembre Stuart Bingham ha realizzato il suo settimo 147 in carriera, il primo dal Northern Ireland Open 2019; si tratta della sesta "serie perfetta" messa a segno in questa stagione.

Vigilia

Aspetti tecnici 
A seguito della pandemia di COVID-19, il World Snooker Tour si è visto costretto a cancellare e posticipare eventi nel calendario, affiancando questa competizione ad altri sei tornei che hanno preso il via — senza spettatori — in questo medesimo impianto, oltre che alla Championship League, competizione che è stata giocata nella sala da ballo dello Stadium MK, struttura posta dinanzi alla Marshall Arena.

Il torneo è stato aperto a tutti i 128 giocatori presenti nel Ranking.

L'evento è stato sponsorizzato dalla Betway.

È stato confermato per intero il montepremi.

Aspetti sportivi 
Date le assenze di Mei Xiwen, Marco Fu, Bai Langning, Steve Mifsud e di Stephen Hendry, il World Snooker Tour ha assegnato delle wildcard a Michael White, Brian Ochoiski, Paul Davison, Leo Fernandez e a Jamie Curtis-Barrett in modo tale da completare il quadro dei 128 giocatori presenti.

Prima dell'inizio del torneo sono risultati positivi al COVID-19 Ryan Day, Anthony Hamilton e Matthew Stevens.

Così come per 37 delle 43 precedenti edizioni questo evento permette ai giocatori di guadagnare punti validi per la classifica mondiale.

Al termine di questo torneo è stato delineato il tabellone per il Masters 2021.

Lo UK Championship ha assegnato il primo trofeo stagionale della Tripla corona 2020-2021.

Montepremi 

 Vincitore: £
 Finalista: £
 Semifinalisti: £
 Quarti di finale: £
 Ottavi di finale: £
 Sedicesimi di finale: £
 Trentaduesimi di finale: £
 Miglior break della competizione: £

Copertura 
Le seguenti emittenti hanno trasmesso lo UK Championship 2020.

Fase a eliminazione diretta

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Fase finale

Century breaks 
Durante il corso del torneo sono stati realizzati 136 century breaks.

Maximum breaks 
Durante il corso del torneo sono stati realizzati 2 maximum breaks.

Note

Voci correlate 
 UK Championship
 Tripla corona dello snooker
 Stagione 2020-2021 di snooker

2020
Competizioni sportive a Milton Keynes
Snooker nel 2020